Las palabras paronomásicas Somo, somó, SoMo, o SOMO pueden referirse a :

Lugares 
Somo, localidad de Cantabria, España;
Somo (Wisconsin), localidad en el estado de Wisconsin, Estados Unidos; 
Somo (Barouéli), comuna de la circunscripción de Barouéli  en Malí.
Somo (San), comuna rural en la circunscripción de San en Malí.

Ríos
Somo, río en el estado de Wisconsin, Estados Unidos.

Música
SoMo, artista discográfico estadounidense;
SoMo (álbum), 2014 álbum de SoMo

Acrónimos y siglas 
State Organization for Marketing of Oil (Organización Estatal para el Mercadeo de Petróleo) , compañía petrolera con personería jurídica en Irak o Iraq; 
Singly Occupied Molecular Orbital que se traduce al español como : Individualmente orbital molecular ocupado aunque es más conocido como HOMO/LUMO/SOMO  por esto abreviadamente más conocida en español por la sigla en inglés y  palabra final SOMO , se usa en química para designar a un orbital de frontera.
Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) / Centre for Research on Multinational Corporations  / Centro de Investigaciones sobre Empresas Multinacionales, organización neerlandesa sin fines de lucro  .

Otros 
 En Sudamérica, y especialmente en la región cruceña y camba se denomina somó a una bebida refrescante basada en el maíz y el trigo.